Sfioasa  se poate referi la:

 Literatură
 Sfioasa (Кроткая) – povestire de Feodor Dostoievski din 1876;

 Film

 1960 Sfioasa – film dramatic în regia lui Aleksandr Borisov după povestirea omonimă de Feodor Dostoievski;
 1969 Sfioasa – dramă de regizorul francez Robert Bresson după povestirea omonimă de Feodor Dostoievski;
 1992 Sfioasa – dramă de regizorul georgian Avtandila Varsimașvili după povestirea omonimă de Feodor Dostoievski;
 2000 Sfioasa – film-balet de regizorul rus Evgheni Rostovsko după povestirea omonimă de Feodor Dostoievski.
 2017 Sfioasa – film de regizorul ucrainean Serghei Loznițî după povestirea omonimă de Feodor Dostoievski;

Referințe